Az FC Barcelona 2018–2019-es szezonja sorozatban a 88., összességében pedig a 119. idénye volt a spanyol első osztályban. Az előző szezonban a csapat két sorozatban győzött, megnyerte a La Ligát és a spanyol kupát. Ezáltal a klub ebben az idényben a bajnokságon kívül a hazai kupasorozatban, a Copa del Rey-ben, valamint a Bajnokok Ligájában szerzett indulási jogot. A szezon 2018 augusztusában kezdődött és 2019 május 25-én ért véget.

Mezek
Gyártó: Nike
mezszponzor: Rakuten

Előszezon

A Barcelona a 2018-19-es idény kezdete előtt az Egyesült Államokban vesz részt a 2018-as Nemzetközi Bajnokok Kupája elnevezésű tornán. A torna keretein belül júliusban Pasadénában a Tottenham Hotspur, Arlingtonban az AS Roma, augusztusban Santa Clara-ban pedig az AC Milan csapataival mérkőzött meg a Barcelona.

Joan Gamper-kupa

Spanyol szuperkupa
Az előző idény Bajnoka és a spanyol kupa győztes Barcelona és a kupa döntős Sevilla csapnak össze a kupáért.

Átigazolások
 2018. évi nyári átigazolási időszak, 
 2019. évi téli átigazolási időszak

Érkezők

Összes kiadás:  125.9M €

Szerződés hosszabbítás

Távozók

Összes bevétel:  148.25M €

nettó bevétel:  20.35M €

La Liga

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Május

Spanyol kupa

A legjobb 32 között

A legjobb 16 között

Negyeddöntő

Elődöntők

Döntő

Bajnokok Ligája

Csoportkör

B csoport

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

{| class=wikitable style="font-size: 90%; text-align:center;"
|-bgcolor="#B0C4DE"
!Csapat!!<div>Labdabirtoklás!!Lövés!!Kaput talált<div>lövés!!<div>Ebből gól!!Szöglet!!Passz!!Les!!Szabadrúgás!!<div>Sárga lap!!<div>Piros lap!!Megnyert párharc!!Blokkolt lövések
|-bgcolor="white"
| Barcelona || (47,6%) || 12 || 5  || 3 || 3 || 510 || 2 || 15 || 3 || 0 || 56 || 2
|-bgcolor="#FDFDFD"
| Liverpool    || (52,4%) || 15 || 4 || 0 || 5 || 547 || 1 || 10 || 1 || 0 || 52 || 3
|-r
|}

{| class=wikitable style="font-size: 90%; text-align:center;"
|-bgcolor="#B0C4DE"
!Csapat!!<div>Labdabirtoklás!!Lövés!!Kaput talált<div>lövés!!<div>Ebből gól!!Szöglet!!Passz!!Les!!Szabadrúgás!!<div>Sárga lap!!<div>Piros lap!!Megnyert párharc!!Blokkolt lövések
|-bgcolor="white"
| Liverpool || (42,9%) || 13 || 5  || 4 || 7 || 422 || 1 || 6 || 2 || 0 || 39 || 2
|-bgcolor="#FDFDFD"
| Barcelona    || (57,1%) || 8 || 5 || 0 || 6 || 577 || 2 || 12 || 3 || 0 || 43 || 1
|-r
|}

Keret információk

Kezdő tizenegy 
 Csak a tétmérkőzések statisztikái alapján:

Formáció: 4-3-3

Játékoskeret 
2019. április 7-én lett frissítve:

Utánpótlásból azok akik az első kerethez tartoznak

Kölcsönben 
{| class="wikitable"  style="text-align:left; font-size:90%; width:100%;"
|-
!  style="background:#603; color:#FFD700; text-align:center;"| #
!  style="background:#009; color:#FFD700; text-align:center;"|  Név
!  style="background:#603; color:#FFD700; text-align:center;"|  Nemzet
! style="background:#009; color:#FFD700; text-align:center;"| Posztok
!  style="background:#603; color:#FFD700; text-align:center;"|  Szül. év (kor)
!  style="background:#009; color:#FFD700; text-align:center;"|  kölcsönben:
!  style="background:#603; color:#FFD700; text-align:center;"|  meddig:
|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Kapusok
|-
| —
| Adrián Ortolá
|  spanyol
| kapus
| 
| a Deportivo La Coruñánál
| 2019. június 30-ig
|-
| —
| Sergi Puig
|  spanyol
| kapus
| 
| az UB Conquense-nél
| 2019. június 30-ig
|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Hátvédek
|-
| —
| Santiago Bueno
|  uruguayi
| hátvéd
| 
| a Peralada-Girona B-nél
| 2019. június 30-ig
|-
| —
| Marc Cucurella
|  spanyol
| hátvéd
| 
| a Eibar-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Douglas
|  spanyol
| hátvéd
| 
| a Sivasspor-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Sergi Palencia
|  spanyol
| hátvéd
| 
| a Bordeaux-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Roman Tugarinov
|  orosz
| hátvéd
| 
| az UE Cornellà-nál| 2019. június 30-ig|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Középpályások
|-
| —
| Josep Calavera
|  spanyol
| középpályás
| 
|  az Lleida Esportiu-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Braima Fati
|  Bissau-Guineai
| középpályás
| 
| az FC Vilafrancaa-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| André Gomes
|  portugál
| középpályás
| 
| az Everton-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Alasana Manneh
|  gambiai
| középpályás
| 
| az Etar-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Denis Suárez
|  spanyol
| középpályás
| 
| az Arsenal-nál| 2019. június 30-ig|-
| —
| Ballou Tabla
|  kanadai
| középpályás
| 
| az Albacete-nél| 2019. június 30-ig|-
| —
| Arda Turan
|  török
| középpályás
| 
| az İstanbul Başakşehir-nél| 2020. június 30-ig|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Csatárok
|-
| —
| Marc Cardona
|  spanyol
| csatár
| 
| az Eibar-nál| 2019. június 30-ig|-
|}

Szakmai stáb
Frissítve: 2019. április 7-én:

Statisztika2019. május 25-én lett frissítve Helyezések fordulónként 

Helyszín: O = Otthon; I = Idegenben. Eredmény: GY = Győzelem; D = Döntetlen; V = Vereség.

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.
<div class="left" >

</div>

Góllövőlista2019. május 25-én lett frissítveGólpasszok2019. május 25-én lett frissítve.{| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
|-
!width="5%"| Mezszám
!width="5%"| Poz. 
!width="5%"| Nemzet
!width="10%"| Név
!La Liga
!Bajnokok Ligája
!Copa del Rey
!Supercopa de España
! Összesen|-
| 10
| CS
| 
| Messi
| 13 
| 3 
| 2 
| 1 
|19 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 18
| V
| 
| Alba
| 8 
| 4 
| 2 
| 0 
| 14 
|-
| 9
| CS
| 
| Suárez
| 6 
| 3 
| 1 
| 0 
| 10 
|-bgcolor="#EFEFEF"
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 4
| KP
| 
| I. Rakitić
| 4 
| 2 
| 3 
| 0 
| 9 
|-
| 11
| CS
| 
| O. Dembélé
| 5 
| 1 
| 2 
| 0 
| 8 
|-
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 20
| KP
| 
| S. Roberto
| 7 
| 0 
| 0 
| 0 
| 7 
|-
| 7
| KP
| 
| Coutinho
| 2 
| 3 
| 0 
| 0 
| 5 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 22
| KP
| 
| Vidal
| 5 
| 0 
| 0 
| 1 
| 6 
|-
| 3
| V
| 
| Piqué
| 2 
| 0 
| 0 
| 0 
| 2 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 8
| KP
| 
| Arthur
| 1 
| 0 
| 1 
| 0 
| 2 
|-
| 5
| KP
| 
| Sergio Busquets
| 1 
| 1 
| 0 
| 0 
| 2 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 28
| KP
| 
| Riqui Puig
| 0 
| 0 
| 1 
| 0 
| 1 
|-
| 2
| V
| 
| Nélson Semedo
| 0 
| 0 
| 1 
| 0 
| 1 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 23
| V
| 
| Samuel Umtiti
| 1 
| 0 
| 0 
| 0 
| 0 
|-
|colspan="9" align="center" | Már nem tagja a csapatnak|-
| 19
| CS
| 
| Munir
| 1 
| 0 
| 0 
| 0 
| 1 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| colspan="4" align="center" |Összesen:| 59 
| 17 
| 14 
| 1 
| 91''' 
|-
|}

 Lapok 2019. május 25-én lett frissítve.MesterhármasokLegutóbb 2019. május 25-én lett frissítve.(H) – Hazai ; (I) – Idegenbeli

Keret statisztikaLegutóbb 2019. május 7-én lett frissítve. Kapusteljesítmények Az alábbi táblázatban a csapat kapusainak teljesítményét tüntettük fel.A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.2019. május 25-én frissítve.SérültekLegutóbb 2019. május 25-én lett frissítve''

Tabella

Hónap játékosa díj a La Ligában (LFP Awards – Monthly)

Jegyzetek

Források 
Hivatalos weboldal 

20182019
Labdarúgócsapatok 2018–2019-es szezonja